Храм Илии Пророка (Воздвижения Креста Господня) в Черкизове — православный храм Воскресенского благочиния Московской городской епархии.

Храм расположен в районе Преображенское, Восточного административного округа города Москвы. Главный престол освящён в честь праздника Воздвижения Креста Господня; приделы в честь пророка Илии, в честь святителя Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца.

История

Основание храма 
История Ильинской церкви неразрывно связана с историей села Черкизово, в котором она была построена в XIV веке. Село получило своё название по его владельцу, царевичу Золотой Орды Серкизи, после крещения ставшему Иваном Серкизовым. Иван Серкизов владел селом недолго и затем продал его такому же выходцу из Золотой Орды Илье Озакову. Илья Озаков был крещёным татарином и весьма набожным человеком. Именно он выстроил в XIV веке в Черкизове церковь в честь своего небесного покровителя — Илии Пророка.

Ильинская церковь была расположена в живописном месте на берегу речки Сосенки. Сосенка — правый приток Хапиловки, исток её расположен в районе Гольянова, а длина всей речки почти 9 км. В настоящее время основная часть русла Сосенки заключена в трубу. Черкизовский пруд, на берегу которого по-прежнему возвышается Ильинская церковь, является одним из немногих мест, напоминающих о том, где речка ранее текла по поверхности. Сама же река течёт в коллекторе вдоль восточного берега пруда.

Вместе с братом Сергеем Илья Озаков входил в число приближённых слуг святителя Алексия, митрополита Московского, правившего с 1354 по 1378 годы. Митрополиту Алексию пришлось по душе живописное место, и он купил в 1378 году у Ильи «сельцо Черкизово на своё серебрецо», как сказано в его духовной грамоте, то есть на келейные деньги, и по завещанию оставил московской митрополии, во владение Чудову митрополичьему монастырю в Кремле. Позже эту куплю закрепил жалованной грамотой князь Василий Тёмный (1425—1462). Неслучайно в переписных книгах XVII века село Черкизово называют «чудотворца Алексия вотчиной». Впоследствии он сделал храм летней резиденцией московских патриархов. Со временем, особенно при святителе Иннокентии (Вениаминове), резиденция росла и отстраивалась.

Каменная церковь 
В 1689—1690 годах на месте сгоревшего деревянного храма была построена каменная церковь. Небольшой одноглавый храм выдержан в старорусском стиле.
Храм был освящён 18 июня 1690 года, в нём уже был придел Святителя Алексия, трапезная и звонница. В XIX веке Ильинская церковь два раза перестраивалась. После первой перестройки 1821—1825 годов храм на некоторое время стал пятиглавым. Более серьёзная реконструкция была проведена в конце XIX века по инициативе настоятеля храма отца Павла и церковного старосты купца Александра Зеленяева, которые писали в обращении к епархиальным властям: «Храм Святого Пророка Божия Илии что в селе Черкизове не соответствует довольно значительному количеству прихожан…». План реконструкции церкви и строительства новой колокольни по проекту архитектора Егорова был утвержден в 1888 году. После окончания работ в конце 1890-х годов храм был заново освящён.

Ильинская церковь окружена кладбищем, которое является самым древним кладбищем в Москве. Это один из редких отечественных исторических некрополей, который не был разорён в советское время. В 1861 году здесь был похоронен знаменитый московский юродивый Иван Корейша, которого долгое время почитали как святого. О его популярности свидетельствует тот факт, что образ Корейши запечатлен в произведениях Николая Лескова («Маленькая ошибка») и Фёдора Достоевского («Бесы»).

Советский период 
В годы Великой отечественной войны верующие и духовенство храма собрали 1 миллион рублей на сооружение самолётов и отправили их И. В. Сталину. Сталин в ответ направил благодарственную телеграмму. И храм пережил все тяжелые годы правления советской власти. В середине XX века в храм свозились иконы из соседних церквей, подлежавших уничтожению. Настоятелем храма в то время был Павел Иванович Цветков.

Храм Илии Пророка в Черкизове сегодня 
30 декабря 2011 года настоятелем храма назначен Савва (Тутунов), ныне епископ Зеленоградский, заместитель управляющего делами Московской патриархии и руководитель контрольно-аналитической службы управления делами Московской патриархии, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Храм выступает учредителем сетевого издания «Информационно-просветительский портал „Приходы“» (prichod.ru). Главный редактор — Евгения Жуковская.

Духовенство 
 Настоятель храма епископ Савва (Тутунов).
 Протоиерей Георгий Чвилев 
 Священник Андрей Силин
 Священник Роман Тарабрин
 Священник Тимофей Готяшвили 
 Священник Алексей Котемака 
 Протодиакон Александр Бахтин
 Диакон Олег Заломаев.

С 2003 по декабрь 2010 года настоятелем храма служил епископ Александр (Агриков), в будущем митрополит Брянский и Севский.

Черкизовское кладбище 
Черкизовское кладбище — самое маленькое московское кладбище и одно из старейших кладбищ Москвы. Своё название Черкизовское кладбище получило от села Черкизово, рядом с которым в 1380 году и было образовано кладбище.
В 1960 году Черкизовское кладбище вошло в состав московских кладбищ в ведении ГУП «Ритуал». На Черкизовском кладбище с 1998 года ведется архив, в котором регистрируются все захоронения. На кладбище работает пункт проката инвентаря для ухода за могилами.
В настоящее время на Черкизовском кладбище производятся родственные захоронения.
Черкизовское кладбище открыто для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9 часов до 19 часов и с октября по апрель с 9 часов до 17 часов. Захоронения на Черкизовском кладбище производятся ежедневно с 9 часов до 17 часов.

На кладбище похоронены настоятели храма Николай Ильин (1877—1940), Алексей Глушаков (1923—1994), священники Павел Смирнов (1831—1903), Алексий Соколов (1880—1949), знаменитый московский юродивый Иван Корейша.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт храма Илии Пророка в Черкизове
 Храм Илии Пророка в Черкизове на russian-church.ru
 Храм Илии Пророка в Черкизове на sobory.ru
 Черкизовское кладбище (вокруг храма) на Russian Necropolis Gallery

Преображенское
Ильи
Русская архитектура XVII века
Храмы Воздвижения Креста Господня
Москва
Храмы, действовавшие в СССР
Москва
Храмы, построенные в 1690 году в России
Здания и сооружения Москвы, построенные в 1690-е годы